Görögdinnye (Citrullus lanatus) – Afrika déli részéről származó haszonnövényfaj, a tökfélék családjába tartozik
 Sárgadinnye (Cucumis melo) – ázsiai eredetű haszonnövényfaj, szintén a tökfélék közé tartozik
 Királydinnye (Tribulus terrestris) – gyomnövény, a fentiekkel nem tartozik egy családba